La Prem"jer-liha 2010-11 è stata la 20ª edizione della massima divisione ucraina. È iniziata il 7 luglio 2010 ed è terminata nel mese di maggio 2011. La squadra campione è lo .

Squadre partecipanti

Classifica finale

Capoliste solitarie 
 Dalla 3ª alla 5ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 30ª giornata:

Classifica marcatori

Verdetti 
 Campione d'Ucraina 2010-2011: 
 In UEFA Champions League 2011-2012:  (alla fase a gironi),  (al terzo turno preliminare).
 In UEFA Europa League 2011-2012: ,  (al turno di play-off),  (al terzo turno preliminare),  (al secondo turno preliminare)
 Retrocesse in Perša Liha:  e

Note 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Campionato ucraino di calcio